Gypsum Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gypsum Township (Saline County, Kansas)
 Gypsum Township (Sedgwick County, Kansas)